La província de Samara (en rus Сама́рская о́бласть, transliterat Samàrskaia óblast) és un subjecte federal de Rússia.

Vegeu també 
 Pókhvistnevo
 Jiguliovsk

Samara